Авиазавод № 1:
 Дукс (завод) — завод работавший в Москве с 1919 по 1941 годы
 Ракетно-космический центр «Прогресс» — завод эвакуированный в Куйбышев (Самару) осенью 1941 года